Huayllajara steht für:

 Huayllajara (Tarija), Ortschaft in der Provinz José María Avilés im Departamento Tarija, Bolivien
 Huayllajara (Linares), Ortschaft in der Provinz José María Linares  im Departamento Potosí, Bolivien